Cheyenne County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Cheyenne County Courthouse (Colorado), NRHP-Nr. 89000997
 Cheyenne County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 02000391
 Cheyenne County Courthouse (Nebraska)